Podgorica je krajevno ime več naselij:

v Sloveniji 
 Podgorica pri Pečah 
 Podgorica pri Podtaboru 
 Podgorica pri Šmarju
 Podgorica, Sevnica 
 Podgorica, Videm - Dobrepolje
Podgorica, del Ljubljane

v Črni gori 
 Podgorica  (glavno mesto)

Glej tudi 

 Gorica (razločitev)
 Nadgorica
Gornja Gorica